Mercedes-Benz 430 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz E 430 (gebaut 1997–2002), siehe Mercedes-Benz Baureihe 210
 Mercedes-Benz CLK 430 (gebaut 1998–2003), siehe Mercedes-Benz Baureihe 208
 Mercedes-Benz S 430 (gebaut 1998–2005), siehe Mercedes-Benz Baureihe 220
 Mercedes-Benz ML 430 (gebaut 1999–2001), siehe Mercedes-Benz W 163